Márton, keresztnév
Márton, Ravenna püspöke kb. 810 és kb. 818 között
Márton, egri püspök 1306–1322 között
Márton, település Romániában, Szilágy megyében